Filmek
 Nehéz istennek lenni (1989), Peter Fleischmann filmje
 Nehéz istennek lenni (2013), Alekszej Jurjevics German filmje

Irodalom
 Nehéz istennek lenni (1964), Arkagyij és Borisz Sztrugackij regénye